Choroby sprzężone z płcią są determinowane przez obecność alleli na chromosomie X. Przy chorobach recesywnie dziedziczonych, aby choroba ujawniła się u kobiety, oba chromosomy X muszą posiadać recesywny allel (kobieta musi być homozygotą, heterozygotyczna kobieta jest nosicielką), natomiast choroba ujawni się u mężczyzn gdyż posiadają oni tylko jeden chromosom X (samiec jest hemizygotą). Czasem u kobiet heterozygot obserwuje się wystąpienie takiej choroby bez pełnych objawów klinicznych ze względu na lionizację, czyli losową inaktywację jednej kopii chromosomu X. Istnieją także choroby sprzężone z płcią o dziedziczeniu dominującym, do nich należy np. zespół Retta.

Do chorób sprzężonych z chromosomem X należą, między innymi:
 dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 choroba Menkesa
 adrenoleukodystrofia
 zespół Alporta
 zespół niewrażliwości na androgeny
 zespół Bartha
 dystrofia mięśniowa Beckera
 choroba Charcota-Mariego-Tootha
 zespół Coffina-Lowry’ego
 ślepota barw
 choroba Fabry’ego
 zespół łamliwego chromosomu X
 hemofilia A
 hemofilia B (choroba Christmasa)
 zespół Huntera
 zespół Kabuki
 choroba Kennedy’ego
 zespół Lescha-Nyhana
 niedobór transkarbamylazy ornityny
 zespół Retta
 zespół Simpsona-Golabiego-Behmela
 zespół Wiskotta-Aldricha
 agammaglobulinemia sprzężona z chromosomem X (XLA)
 rybia łuska sprzężona z chromosomem X
 zespół SCID sprzężony z chromosomem X (SCID)
 niedokrwistość syderoblastyczna sprzężona z chromosomem X
zespół Lebera

Zobacz też 
 choroby związane z płcią